Maignan ist der Familienname folgender Personen:
 Gilles Maignan (* 1968), französischer Radrennfahrer
 Henri Maignan (1920–2011), französischer Hürdenläufer
 Mike Maignan (* 1995), französischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Maignan Point, Landspitze der Cholet-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis